Палеоэскимосы — условное название древнего населения Арктики. Несмотря на своё название, данные археологических раскопок и анализа ДНК указывают на то, что палеоэскимосы не были предками современных гренландских калаалитов и канадских инуитов. Они обнаруживают генетическую близость к чукчам и алеутам, а потому их родиной, по-видимому, был район Берингова моря, откуда они постепенно заселили северо-запад острова Гренландия около 4500 лет назад, где их культура (стоянка Индепенденс) достигла своего апогея. Основой развития палеоэскимосских культур стала , в рамках которой обычно выделяют комплекс Денби-Флинт на Аляске и ранние палеоэскимосские культуры Канадской Арктики и Гренландии (Саккак, Индепенденс I, Пре-Дорсет).

Используя методы анализа полногеномных данных генетики показали, что палеоэскимосы внесли заметный вклад в народы на-дене, но не в другие группы американских индейцев. В 2017 г. были опубликованы более полные результаты этого исследования. Это проливает свет на Дене-енисейскую языковую гипотезу.

Также канадскими исследователями было установлено полное генетическое несходство палеоэскимосов с морской архаической культурой, населявшей северо-восток Канады до их прихода.

Палеоэскимосы были очень умелыми охотниками. Их основным занятием был моржовый промысел. Питались они также мясом различных видов птиц, северных оленей, китов, потребляли рыбу и моллюсков. Наиболее известная стоянка палеоэскимосов — Кекертасуссук, была обнаружена в 1983 году. Благодаря холодному климату и вечной мерзлоте до нас дошли многие артефакты палеоэскимосской культуры, которая угасла около 2800—2400 лет назад. Развитие их культуры происходило неравномерно в разных регионах Арктики. На территории СССР в 1975 году советскими учёными была обнаружена крайняя западная палеоэскимосская стоянка — так называемый Чёртов овраг на острове Врангеля (административно — Чукотский автономный округ).

См. также 
 Заселение Америки
 Дорсет (культура)
 Саккак (культура)
 Индепенденс I (культура)

Примечания

Ссылки 
 Древние эскимосы исчезли 700 лет назад, Lenta.ru

Арктика
Археологические культуры
Сибирский неолит